Алберсдорф може бити:

 Алберсдорф (Тирингија), општина у округу Зале-Холцланд, у њемачкој покрајини Тирингија.
 Алберсдорф (Холштајн), општина у округу Дитмаршен, у њемачкој покрајини Шлезвиг-Холштајн.